Albaniserien 2012-13  er en 2012-13 fodboldturnering også kaldt Fynsserien

Resultat  
Vinder: B1909
Nedrykkere: S.F.B., Søhus Stige, Sanderum, OB II
Scorede mål: 830 
Bedste målmand: Eldar Grba. 
Største hjemmesejr: Krarup/Espe SG & I 7-0 MG & BK
Største udesejr: Søhus Stige 0-7 B1909, Dalum 0-7 B1909,Langeskov If 0-7 B1909, Marienlyst II 1-8 Dalum
Mest scorende kamp: B1909 8-2 Krarup/Espe SG & I,  Dalum 5-5 MG & BK
Længste nederlag i træk: OB II (9 kampe i træk)
Længste sejre i træk:   B1909 (11 kampe i træk)

Holdinfo

Ekstern link 
Albaniserien herrer, 2012/2013 (2013) på dbu.dk

Fodboldturneringer i Danmark